Shute House steht für folgende Bauwerke:

 Shute House, Anwesen in Donhead St Mary, Wiltshire
 Old Shute House, Herrenhaus in Devon
 New Shute House, Herrenhaus in Devon